Pablo peut faire référence à : 

la version espagnole du prénom Paul
 Pablo, un personnage apparaissant dans L'Oreille cassée et Tintin et les Picaros.
 Pablo Escobar, un célèbre trafiquant de cocaïne à la tête du cartel de Medellín dans les années 80.
 Pablo Picasso, célèbre peintre

Prénom 
 la version espagnole du prénom Paul
 Pablo, un personnage apparaissant dans L'Oreille cassée et Tintin et les Picaros.
 Pablo Escobar, un célèbre trafiquant de cocaïne à la tête du cartel de Medellín dans les années 80.
 Pablo Picasso, célèbre peintre

Pseudonyme 
    Pablo (1991-), Pablo Castro, footballeur international brésilien.Pablo (1992-), Pablo Renan dos  Santo

Patronymie 
Addis Pablo (né en 1989), musicien de reggae et de dub jamaïcain.Augustus Pablo (1954-1999), musicien et producteur de reggae et de dub.

Autres 
Pablo est une application mobile culturelle à vocation artistique et touristique.
Pablo, un des noms du jeu de cartes Tamalou.

Pablo, le petit renard rouge, une série animée franco-britannique pour la jeunesse, réalisée en 1999 par le Studio Millimages.

Prénom espagnol
Prénom masculin
Homonymie de prénom